Ковшаров — фамилия.

Известные носители:
 Ковшаров, Анатолий Иванович (1848 — после 1917) — русский архитектор.